Frieding ist der Ortsname von:

in Deutschland:

 Frieding (Andechs), Ortsteil der Gemeinde Andechs, Landkreis Starnberg, Bayern
 Frieding (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Frieding (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:

 Frieding (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft der Gemeinde Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich